Сезон 2017/2018 — 72-й сезон Национальной баскетбольной ассоциации. Регулярный сезон НБА начнётся 17 октября 2017 года на домашнем паркете действующего чемпиона НБА сезона 2016/17. Матч всех звёзд НБА прошел 18 февраля 2018 года, в Лос-Анджелесе, в «Стэйплс-центре». Матчи регулярного чемпионата завершились 11 апреля 2018 года, а матчи плей-офф НБА стартовали 14 апреля 2018 года.

Трансферы

Свободные агенты 
Переговоры со свободными агентами пройдут, начиная с 1 июля 2017 года. Клубы смогут подписывать игроков с 6 июля после окончания июльского моратория.

Изменения на тренерских постах 

Впервые в истории НБА не было тренерских отставок до начала тренировочных лагерей.

 22 октября 2017 года из «Финикс Санз» был уволен Эрл Уотсон. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Джей Триано.
 27 ноября 2017 года в отставку был отправлен главный тренер «Мемфис Гриззлис» Дэвид Физдэйл. Джей Би Бикерстафф стал временно исполняющим обязанности главного тренера «Гриззлис».
 22 января 2018 года из «Милуоки Бакс» был уволен Джейсон Кидд. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Джо Прунти.

Предсезонка 
Предсезонная подготовка клубов к регулярному чемпионату проходила с 30 сентября по 13 октября 2017 года.

Международные игры 
«Голден Стэйт Уорриорз» и «Миннесота Тимбервулвз» сыграли две предсезонные игры в Китае: 5 октября в Шэньчжэне и 8 октября в Шанхае.

Регулярный сезон 
Регулярный сезон начался 17 октября 2017 года и завершился 11 апреля 2018 года.  будут сыграны 25 декабря 2017 года. Полное расписание будет опубликовано в августе 2017 года.

Положение команд

По дивизионам 

Восточная конференция

Западная конференция

По конференциям

Международные игры 
9 августа 2017 года НБА сообщила, что «Бруклин Нетс» сыграет два матча регулярного сезона в Мехико на . 7 декабря 2017 года соперником «Нетс» будет «Оклахома-Сити Тандер», а 9 декабря команда из Бруклина будет принимать «Майами Хит».

10 августа 2017 года НБА сообщила, что «Филадельфия Севенти Сиксерс» сыграет с «Бостон Селтикс» 11 января 2018 года в Лондоне на O2 Арене.

Плей-офф 

Серия игр пост-сезона НБА началась 14 апреля, а закончится финалами в начале июня. С первого раунда и до финала НБА серии проводятся по схеме 2-2-1-1-1 до 4-х побед.

Статистика

Индивидуальная

Наивысшие индивидуальные показатели в одной игре 

 Данные приведены на 12 апреля 2018.

Командная статистика

Награды

Награды по итогам сезона 

 Самый ценный игрок финала: Кевин Дюрант (Голден Стэйт Уорриорз)

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Леброн Джеймс
 Ф Кевин Дюрант
 Ц Энтони Дэвис
 З Джеймс Харден
 З Дамиан Лиллард

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Яннис Адетокунбо
 Ф Ламаркус Олдридж
 Ц Джоэл Эмбиид
 З Расселл Уэстбрук
 З Демар Дерозан

 Третья сборная всех звёзд:
 Ф Джимми Батлер
 Ф Пол Джордж
 Ц Карл-Энтони Таунс
 З Стефен Карри
 З Виктор Оладипо

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Ф Роберт Ковингтон
 Ф Энтони Дэвис
 Ц Руди Гобер
 З Виктор Оладипо
 З Джру Холидей

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Ф Дрэймонд Грин
 Ф Эл Хорфорд
 Ц Джоэл Эмбиид
 З Джимми Батлер
 З Деджанте Мюррей

 Первая сборная новичков:
 Кайл Кузма
 Лаури Маркканен
 Джейсон Тейтум
 Донован Митчелл
 Бен Симмонс

 Вторая сборная новичков:
 Джон Коллинз
 Джош Джексон
 Деннис Смит
 Лонзо Болл
 Богдан Богданович

Игроки недели 
Ниже представлены лучшие игроки по итогам игровой недели регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции.

Игроки месяца 
Ниже представлены лучшие игроки по итогам игрового месяца регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции.

Новички месяца 
Ниже представлены лучшие новички по итогам игрового месяца регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции.

Тренеры месяца 
Ниже представлены лучшие тренеры по итогам игрового месяца регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции.

Важнейшие события 
 6 июля 2017 года НБА представила свой обновлённый логотип и модифицированные цветовые схемы.
 Регулярный сезон НБА стартует на восемь дней раньше, чем в предыдущем сезоне. Это позволило сократить количество спаренных игр в сезоне до рекордно низкого уровня, чтобы помочь клубам с предоставлением отдыха звёздным игрокам в регулярном сезоне.
 НБА сократило число тайм-аутов у каждой команды с 18 до 14. Теперь продолжительность тайм-аута в НБА составляет 75 секунд. В последние три минуты четвёртой четверти каждая команда может взять только два тайм-аута. В каждом овертайме у каждой команды будет всего два тайм-аута.
 Торговый дедлайн был перенесен с четырёх дней после окончания звёздного уикенда до десяти дней перед началом матча всех звёзд.
 Для определения количество бросков без сопротивления при нарушениях правил при выполнении трёхочкового броска судьи будут смотреть повторы в паузе между попытками штрафных бросков.
 НБА ввела двухсторонние контракты для игроков, тем самым увеличив составы команд до 17 баскетболистов. Два игрока могут выступать в течение 45 дней регулярного сезона за клуб НБА, где их контракт будет считаться негарантированным. А в остальное время играть за команды лиги развития НБА, где их заработок за сезон может доходить до 75 тысяч долларов.
 Судьи получили право давать технический или неспортивный фол защищающемуся игроку, который сблизился на опасное расстояние с бросающим игроком, не позволив тому беспрепятственно приземлиться на паркет. Это правило назвали именем Зазы Пачулия. Судьи теперь смогут использовать видеоповтор для определения нарушения правил на игроке, выполняющим бросок. Если игрок одновременно выполнил бросающее движение вверх и нашёл контакт, то назначаются штрафные броски. Если игрок сперва нашел контакт, а затем выполнил бросок, то судьи фиксируют нарушение правил без назначения штрафных бросков при условии, что обороняющая команда не перебрала лимит командных замечаний. Кроме того судьи могут дать фол в нападении, если атакующий игрок намерено врезается в обороняющего игрока или блокирует руки, чтобы создать контакт. Это правило назвали именем Джеймса Хардена.
 28 сентября 2017 года совет управляющих НБА проголосовал за реформу лотереи драфта, которые вступят в силу с 2019 года. Три худшие команды по итогам регулярного сезона будут иметь одинаковые шансы, чтобы заполучить первый пик драфта. В лотерея драфта будет производиться для первых четырёх пиков, а не для трёх. «Оклахома-Сити Тандер» стала единственной командой, которая проголосовала против изменений лотереи драфта НБА, а «Даллас Маверикс» воздержались при голосовании.
 3 октября 2017 года НБА сообщила об изменении формата матча всех звёзд. Впервые матч всех звёзд пройдет не формате звёзды Востока против Запада. Формат отбора игроков останется как прошлом матче звёзд. Лидеры голосования каждой конференции будут капитанами команд. Капитаны будут выбирать игроков стартового состава и резервистов из числа баскетболистов, который получили вызов на матч. Каждый капитан имеет право выбирать игроков не из своей конференции.
 18 октября 2017 года во встрече против «Портленд Трэйл Блэйзерс» «Финикс Санз» стал первой командой в истории НБА, которая проиграла с разницей 48 очков в первом матче регулярного сезона.
 23 октября 2017 года в своём четвёртом матче регулярного сезона против «Детройт Пистонс» Бен Симмонс сделал трипл-дабл из 21 очка, 12 подборов, 10 передач после того, как на его счету в предыдущих трех играх было три дабл-дабла.
 28 октября 2017 года по окончании поединка против «Чикаго Буллз» Расселл Уэстбрук, выступающий за «Оклахома-Сити Тандер», стал первым игроком в истории лиги, который сделал хоть один трипл-дабл в матчах против 29 команд НБА.
 3 ноября 2017 года Леброн Джеймс в матче против «Вашингтон Уизардс» набрал 57 очков и стал молодым игроком в истории НБА, который преодолел отметку 29 000 очков за карьеру. Ему было 32 года и 308 дней. Предыдущее достижение принадлежало Коби Брайанту. Джеймс стал седьмым баскетболистом в истории лиги, который набрал 29 000 очков за карьеру.
 5 ноября 2017 года Грегг Попович выиграл 1156 матч в качестве главного тренера команды НБА. Он сместил Фила Джексона с 6 места в списке главных тренеров по количеству побед в регулярном сезоне.
 6 ноября 2017 года Девин Букер в поединке против «Бруклин Нетс» стал четвёртым самым молодым игроком в истории НБА, который набрал 3000 очков. Ему было 21 год и 7 дней.
 11 ноября 2017 года Лонзо Болл в матче против «Милуоки Бакс» сделал трипл-дабл из 19 очков, 12 подборов и 13 передач. Ему было 20 лет и 15 дней, и он стал самым молодым игроков в истории НБА, сделавшим трипл-дабл. Предыдущее достижение принадлежало Леброну Джеймсу.
 14 ноября 2017 года Грегг Попович стал третьим главным тренером в истории лиги, который одержал 500 побед в гостевых матчах. Для этого ему потребовалось 835 гостевых встреч. Попович быстрее всех главных тренеров в истории НБА одержал 500 выигранных матчей в гостях. Пэту Райли для того, чтобы одержать 500 гостевых побед, понадобилось 876 матчей в гостях.
 15 ноября 2017 года «Атланта Хокс» выиграла матч против Сакраменто Кингз со счетом 126 на 80, тем самым обновила рекорд клуба по разнице между забитыми и пропущенными очками, который теперь равен 46 очков. Предыдущее достижение в 44 очка было установлено 12 февраля 1965 года и повторено 7 февраля 1994 года.
 16 ноября 2017 года «Хьюстон Рокетс» во встречи против «Финикс Санз» стал третьей командой в истории НБА, которая за первую половину матча набрала 90 очков. Для «Рокетс» 90 очков, набранные за первую половину матча, являются рекордными для клуба.
 27 ноября 2017 года в поединке между «Хьюстон Рокетс» и «Бруклин Нетс» был установлен рекорд НБА по количеству трёхочковых бросков в одном матче. Обе команды выполнили 89 бросков из-за дуги. Игроки «Рокетс» забили 20 трёхочковых бросков из 50 попыток. Игроки «Нетс» направили в кольцо 10 бросков из-за дуги из 39 попыток.
 27 ноября 2017 года Кайл Корвер в матче против «Филадельфия Севенти Сиксерс» стал пятым игроком в истории НБА, который забил 2100 трёхочковых бросков.
 28 ноября 2017 года Леброн Джеймс в поединке против «Майами Хит» впервые в карьере был удален с площадки за споры с арбитром. До этой игры Джеймс ни разу не удалялся с площадке в 1081 матчах регулярного сезона. Больше всех игр без удалений с площадке провели Тони Паркер — 1144 матча и Пау Газоль — 1139 поединков.
 4 декабря 2017 года Стефен Карри в матче против «Нью-Орлеан Пеликанс» стал восьмым игроком в истории НБА, который забил 2000 трёхочковых бросков. Он быстрее всех в истории лиги реализовал 2000 бросков из-за дуги. Для этого ему потребовалась 597 игр. Рэй Аллен забил 2000 трёхочковых бросков за 824 матча.
 16 декабря 2017 года Леброн Джеймс в поединке против «Юта Джаз» сделал трипл-дабл из 29 очков, 11 подборов и 10 передач, который стал для него 60-м в регулярном сезоне. Леброн сместил Ларри Бёрда с шестого место по количеству трипл-даблов за карьеру.
 16 декабря 2017 года Эрик Споэльстра стал первым главным тренером в истории «Майами Хит», который одержал 455 побед в регулярном сезоне. Предыдущее достижение в истории «Хит» принадлежало Пэту Райли.
 28 декабря 2017 года в поединке против «Бруклин Нетс» Рэджон Рондо стал седьмым игроком в истории лиги, сделавшим 25 и более передач в одном матче и первым с 1996 года.
 2 января 2018 года Грегг Попович выиграл 1176 матч в качестве главного тренера команды НБА. Он сместил Джорджа Карла с 5-го места в списке главных тренеров по количеству побед в регулярном сезоне.
 7 января 2018 года Ману Джинобили стал шестым игроком в истории лиги, который в возрасте 40 лет и старше набрал 40 очков в матчах регулярного сезона или плей-офф НБА. Ману стал первым игроком в истории НБА, который в возрасте 40 лет и старше неоднократно набирал 20 очков и более со скамейки запасных.
 8 января 2018 года Кайл Корвер в матче против «Миннесота Тимбервулвз» стал четвертым в списке лидеров НБА по трёхочковым броскам. В списке лидеров НБА по забитым броскам из-за дуги он сместил Пола Пирса.
 10 января 2018 года Кевин Дюрант в поединке против «Лос-Анджелес Клипперс» стал 44-м игроком в истории НБА, набравшим 20 000 очков. Для того чтобы набрать 20 000 очков, Кевин сыграл 737 матчей. Он также стал вторым самым молодым баскетболистом НБА после Леброна Джеймса, который преодолел отметку 20 000 очков
 24 января 2018 года Леброн Джеймс в поединке против «Сан-Антонио Спёрс» стал 7 игроком в истории НБА, набравшим 30 000 очков. Он также стал самым молодым баскетболистом НБА, который преодолел отметку 30 000 очков. Его возраст составил 33 года и 24 дня. Джеймс стал первым игроком в истории лиги, который одновременно набрал 30 000 очков, сделал 7000 подборов и отдал 7000 передач.
 30 января 2018 года Джеймс Харден в матче против «Орландо Мэджик» стал первым игроком в истории НБА, который сдал трипл-дабл с 60 очками.
 31 января 2018 года Си Джей Макколлум во встречи с «Чикаго Буллз» стал вторым игроком в истории НБА, который набрал 50 очков и более меньше, чем за 30 минут игрового времени. Первым был Клей Томпсон, который имел на своем счету 60 очковч.
 5 февраля 2018 года Дирк Новицки в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» стал шестым игроком в истории лиги, который преодолел отметку 50 000 сыгранных минут за карьеру.
 27 февраля 2018 года Леброн Джеймс в поединке против «Бруклин Нетс» стал первым игроком в истории лиги, который одновременно набрал 30 000 очков, сделал 8000 подборов и отдал 8000 передач.
 28 февраля 2018 года Дирк Новицки в матче с «Оклахома-Сити Тандер» стал шестым игроком в истории лиги, который преодолел отметку 31 000 набранных очков за карьеру.
 11 апреля 2018 года Расселл Уэстбрук стал первым игроком в истории НБА, который имел на своем счету в среднем за матч трипл-дабл из очков, подборов и передач в нескольких регулярных сезонах НБА.

Примечания

Ссылки 

 

НБА по сезонам